Flagello – strumento utilizzato per punizioni corporali
 Flagello – struttura di cellule e organismi viventi
 Flagello – in entomologia, sezione distale dell'antenna degli insetti
 Flagello – set di espansione del gioco di carte collezionabili Magic: l'Adunanza, edito da Wizards of the Coast
 Flagello – personaggio dei fumetti DC Comics, più noto come Bane
 Flagello dei criminali – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Flagello dei non morti – fazione dell'universo di Warcraft

Pagine correlate
Scourge

Altri progetti